Ceará ist der Name folgender Begriffe:

 eines brasilianischen Bundesstaates, siehe Ceará
 eines brasilianischen Fußballklubs mit Sitz in Ceará, siehe Ceará SC

Ceará ist der Name von
 eines 1978 geborenen brasilianischen Fußballspielers, siehe Fabricio Carlos Costa Bento
 eines 1988 geborenen brasilianischen Fußballspielers, siehe Murilo Mendes Hermogenes
 eines 1973 geborenen brasilianischen Comedians, siehe Wellington Muniz

Ceará ist der Familienname folgender Personen:
 Léo Ceará (Leonardo de Sousa Pereira; * 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Luiz Ceará (* 1950), brasilianischer Sportjournalist 
 Marcos Ceará (* 1980), brasilianischer Fußballspieler